Agachi ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Reza Agachi (1809–1874), choresmischer Dichter
 Neculai Agachi (1925–1997), rumänischer Politiker (PCR)